Техеда (исп. Tejeda) — испанская фамилия и топоним.

Топоним 
 Техеда — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Лас-Пальмас в составе автономного сообщества Канарские острова.
 Техеда-де-Тьетар (исп. Tejeda de Tiétar) — муниципалитет в Испании
 Техеда-и-Сегоюэла (исп. Tejeda y Segoyuela) — муниципалитет в Испании

Персоналии 
  (род. 1983) — кубинский спортсмен (бег на 100 метров с барьерами).
  (род. 1985) — перуанская спортсменка (бег на длинные дистанции).
 Техеда, Ельцин (род. 1992) — коста-риканский футболист, названый в честь Бориса Ельцина.

См. также